Sanchón de la Ribera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sanchón de la Ribera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Sanchón de la Ribera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar